Die Citi Open 2013 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2013 in Washington D.C. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 27. Juli bis zum 4. August 2013 statt.

Turniersiegerin im Einzel war im Vorjahr die Slowakin Magdaléna Rybáriková, die ihren Titel mit einem Finalsieg über Andrea Petković verteidigen konnte. Titelverteidigerinnen im Doppel waren Shūko Aoyama und Chang Kai-chen; Aoyama gewann diesmal das Turnier mit ihrer neuen Partnerin Wera Duschewina.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2013 der Damen fand vom 27. bis 28. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld der Einzelkonkurrenz.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers

Einzelnachweise 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Washington, D.C.